km – kilometr (wielokrotność metra)
 karabin maszynowy
 język khmerski
 Km – Stała Michaelisa

Zobacz też 
 KM